Cheat — no contexto dos jogos eletrônicos, trapacear
 Ferramenta de trapaça — dispositivo que se conecta a qualquer tipo de console de videogame que permite que um usuário introduza códigos de fraude especiais para manipular um game de uma forma não permitida pela sua programação original
 American Hustle — filme de David O. Russell, de 2013
 Il bidone — filme de Federico Fellini, de 1955
 Dolo — ato ou vontade de um indivíduo que age de má-fé de forma a manter alguém em erro ou a praticar algum crime
 Fraude — esquema ilícito ou de má fé criado para obter ganhos pessoais